Rogersville ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Rogersville (Alabama)
 Rogersville (Indiana)
 Rogersville (Kentucky)
 Rogersville (Michigan)
 Rogersville (Missouri)
 Rogersville (New York)
 Rogersville (Pennsylvania)
 Rogersville (Tennessee)
 Rogersville (Wisconsin), im Fond du Lac County

in Kanada:
 Rogersville (New Brunswick)